Mercenary is het Engelse woord voor huursoldaat.

Andere betekenissen van Mercenary:
 
 een band, zie: Mercenary (band)
 een album van de band Bolt Thrower, zie: Mercenary (Bolt Thrower)
 een monster uit het computerspel Unreal, zie: Wezens